Mariano I puede referirse a:

 Mariano I de Lacon-Zori, juez de Arborea 
 Mariano I de Torres, juez de Logudoro